Zofia Bublik (ur. 1924) – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.
 Aleksandr Bublik (ur. 1997) – kazachski tenisista